Seoci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Seoci, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Seoci, un village situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Seoci, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Seoci, un village situé dans la municipalité de Požega, comitat de Požega-Slavonie.